John Austin (1790-1859) – giurista britannico
 John Austin (1957) – ex tennista statunitense
 John Austin VI, meglio conosciuto con lo pseudonimo Ras Kass (1976) – rapper e attore statunitense
 John Arnold Austin – ufficiale della marina statunitense
 John Langshaw Austin (1911-1960) – filosofo e linguista britannico
 John P. Austin (1906-1997) – scenografo statunitense
 John W. Austin (1944-2020) – cestista statunitense